Mozzo steht für:

 Mozzo, Gemeinde in Italien

Mozzo ist der Familienname folgender Personen:

 Julio Mozzo (* 1981), uruguayischer Fußballspieler
 Nino Mozzo (1911–1978), italienischer Radsportler